Кларанс (Швейцария)
 Кларанс (Франция)

См. также 
 Кларенс